Yitzhak Rabin (1922-1995), minister-president van Israël
 Lea Rabin (1928-2000), zijn echtgenote
Rabin Baldewsingh (1962), PvdA wethouder te Den Haag